Старый Кебезень, Старый Кабезень — село в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России. Входит в состав Кебезенского сельского поселения.

География 
Находится в полутора километрах от центра села Кебезень, фактически являясь его верхним микрорайоном. Протекает река Кебезенка. Старый Кебезень окружают горы до 1000 метров высотой, покрытые хвойными деревьями (кедр, сосна, пихта), и осиной, березой.

Центральная часть населённого пункта расположена на высоте 466 метров над уровнем моря.

Население

Инфраструктура 
Основные инфраструктурные объекты — в с. Кебезень, где есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, православная церковь.

в селе нет водопровода

Транспорт 
Проездная дорога в Кебезень, где проходит дорога от Горно-Алтайска до Телецкого озера «Бийск — Турочак — Верх-Бийск» (идентификационный номер 84К-11).

Примечания

Ссылки 
 Сёла Турочакского района. Старый Кебезень

Населённые пункты Турочакского района